Diese Diskografie ist eine Übersicht über die musikalischen Werke des US-amerikanischen Musikers Jean Beauvoir. Er ist als Sänger und Bandmitglied sowie als Produzent, Autor und Schauspieler tätig. Laut eigener Angabe ist er auf mehr als 500 Alben vertreten, hat weltweit über 40 Millionen Alben verkauft und gilt als einer der erfolgreichsten Bass-Gitarristen Amerikas.

Musiker

Produzent, Autor und Musikers 
Beauvoir wirkte in anderen Bandprojekten in verschiedenen Funktionen mit. Die nachfolgende Übersicht gibt an, wann er mit welchen Künstlern wie zusammengearbeitet hat. Wenn neben dem Album Lieder angegeben sind, so war Beauvoir nur an diesen beteiligt.

Soundtracks

Fernsehen & Video 

Beauvoir, Jean